Goliat hace referencia a varios artículos:
Goliat es el nombre de un personaje bíblico que peleó contra David,
Goliat (personaje bíblico)

Biología 
 Rana goliat
 Tarántula Goliat'''

Televisión 
 'Goliat'' (2016-2020), serie de Amazon Prime Video